Jiquilpan bezeichnet:

 Jiquilpan (Jalisco), Ort im mexikanischen Bundesstaat Jalisco
 Jiquilpan de Juárez, Stadt im mexikanischen Bundesstaat Michoacán
 Ejido Jiquilpan, Ort im mexikanischen Bundesstaat Baja California
 Jiquilpan (Estación Bonanza), Ort im mexikanischen Bundesstaat Chiapas
 Jiquilpan (Rancho Quemado), Ort im mexikanischen Bundesstaat Chiapas
 Jiquilpan (Nuevo Milenio), Ort im mexikanischen Bundesstaat Chiapas
 Municipio Jiquilpan, Verwaltungseinheit des mexikanischen Bundesstaats Michoacán